Бомі - одне з графств Ліберії.
 Бомі - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале.